

Cinema
The Hard Way –  cortometraggio britannico del 1916 diretto da Walter West
The Hard Way –  cortometraggio statunitense del 1916 diretto da Thomas N. Heffron
The Hard Way –  film statunitense del 1943 diretto da Vincent Sherman
Un mestiere difficile (The Hard Way) –  film statunitense del 1979 diretto da Michael Dryhurst
Insieme per forza (The Hard Way) –  film statunitense del 1991 diretto da John Badham

Musica
The Hard Way – album di Steve Earle
The Hard Way – album di Clint Black
The Hard Way – album dei 213
The Hard Way – album di Owsley
The Hard Way – album di James Hunter
The Hard Way – singolo di James Hunter
The Hard Way – singolo dei Thirsty Merc